Maria Karolina Habsburg (1752-1814) – królowa Sycylii i  Neapolu
 Maria Karolina Habsburg (1801-1832) – księżna Saksonii